Zlatá hvězda má více významů:

 Zlatá Hvězda (Žďárek) () – osada v obci Žďárek v okrese Liberec
 Zlatá hvězda (České Budějovice) – restaurace v Českých Budějovicích
 Zlatá hvězda (Jihlava) – budova hotelu v Jihlavě
 Zlatá hvězda (Litomyšl) – hotel v Litomyšli
 Zlatá hvězda (Praha) – restaurace a hotel v Praze na Hradčanech
 Zlatá hvězda (Třeboň) – komplex domů na Masarykově náměstí v Třeboni
 Zlatá hvězda (Vimperk) – hotel a restaurace ve Vimperku
 Zlatá hvězda (zpěvohra) – hra Endrého Székelyho
 Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR – československá medaile
 Zlatá hvězda Hrdiny SSSR – sovětská medaile

Související články 
 Princezna se zlatou hvězdou – český film Martina Friče z roku 1959